Sam Marquez (Vanessa Marcil) is een personage van de Amerikaanse televisieserie Las Vegas.

Sam is een casino-host van het Montecito, het hotel-casino waar alles zich afspeelt. Ze hoort bij de top van de wereld en krijgt alle steenrijke mensen binnen om in het casino hun geld te laten rollen. In het verhaal heeft ze geen duidelijk rode lijn verhaal. Wel is ze lange tijd getrouwd met Casey Manning, de latere eigenaar van het Montecito, waar ze wel nooit mee samen woont. Ze houdt haar privéleven strikt gescheiden met haar werk.

Marquez, Sam